Don't! - canção de Shania Twain
Don't (filme) - de 1925, dirigido por Alfred J. Goulding
Don't (canção de Ed Sheeran) 
"Don't", canção gravada por Elvis Presley no álbum The Wonder of You

Desambiguação